L'édition 2022 du tournoi de tennis de Varsovie se déroule du 25 au  sur terre battue en extérieur à Varsovie. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Irina-Camelia Begu, remplacée par  Laura Pigossi
  Kaja Juvan, remplacée par  Magdalena Fręch
  Marta Kostyuk, remplacée par  Danka Kovinić
  Yulia Putintseva, remplacée par  Kateryna Baindl
  Laura Siegemund, remplacée par  Ana Bogdan
  Sara Sorribes Tormo, remplacée par  Gabriela Lee
  Zhang Shuai, remplacée par  Misaki Doi
  Tamara Zidanšek, remplacée par  Clara Burel

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, la Française Caroline Garcia remporte le titre face à la Roumaine Ana Bogdan. Il s'agit de son 10 titre en carrière et de son 2 cette année. 

En double, la paire Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 2022 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2022
Varsovie
Sport en Pologne en 2022
Tennis en juillet 2022